

Ісаковське сільське поселення — сільське поселення, Буїнський район, Татарстан
 Ісаковське сільське поселення — сільське поселення, Красноармійський район, Чувашія